Chehade bzw. Chehadé ist der Familienname folgender Personen:

 The Chehade Brothers (Farid & Rami Chehade; * 1975 & 1976), palästinensisches Musikerduo
 Fadi Chehadé (* 1962), ägyptisch-US-amerikanischer IT-Unternehmer
 Omar Chehade (* 1970), peruanischer Politiker